Hans Malmberg kan avse:

Hans Malmberg (pressfotograf) (1927–1977), var en svensk pressfotograf
Hans Malmberg (militär) (1875–1957), var en svensk militär (överste)